Shark kan syfta på:

 Shark – en amerikansk kriminalserie 2006–2008
 Shark Bay – ett område i Western Australia
 Shark Bay Shire – en kommun i Western Australia
 Shark (ö i Kiribati) – en ö i örådet Caroline och ögruppen Linjeöarna
 Mako Shark – en konceptbil
 Shark 24 – en båtmodell
 HMS Shark – flera fartyg

Sharks
 Sharks – ett av gängen i musikalen West Side Story
 San Jose Sharks – ett amerikanskt ishockeylag
 Worcester Sharks – ett amerikanskt ishockeylag
 Sale Sharks – ett engelskt rugbylag
 Atlantic Sharks – en svensk bowlingklubb
 Los Angeles Sharks – ett amerikanskt ishockeylag
 Street Sharks – en amerikansk animerad TV-serie